Het Surinaams Schaakkampioenschap is een jaarlijks landelijk schaaktoernooi in Suriname. De competitie wordt sinds 1945 gehouden voor mannen en sinds 1989 ook voor vrouwen. De organisator is de Surinaamse Schaak Bond die in 1955 werd opgericht.

Winnaars (mannen)

Winnaars (vrouwen)

Zie ook 
 Schaken in Suriname

Nationaal kampioenschap schaken
Kampioenschap
Schaakkampioenschap